Mouron ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Mouron im Département Ardennes

Mouron ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Mouron, französische Sängerin
 Didier Mouron (* 1958), kanadisch-schweizerischer Künstler
 Quentin Mouron (* 1989), Schweizer Schriftsteller